Элитный раунд чемпионата Европы по футболу среди девушек 2015 станет вторым раундом отборочного турнира к финальному стадии чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет 2015.

21 команда начавшие выступление в первом раунде плюс Германия, Англия и Франция, которые автоматически получили путевки в элитный раунд. Они были поделены на 6 групп по 4 команды, в которых команды сыграют между собой по одному матчу дома и на выезде, одна из команд в каждой группе примет у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 место в каждой группе и одна команда занявшая второе место выйдут в финальную часть. Жеребьевка элитного раунда прошла 19 ноября 2014 в Ньоне, Швейцария. Матчи пройдут c 22 по 27 марта 2015 года.

Жеребьевка 
В преддверии жеребьевки участники элитного раунда были разделены на четыре корзины согласно их коэффициентам.

Группы 

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Сравнение команд на вторых местах в группах

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (девушки до 17 лет)